Тверское:

 Тверское — муниципальное образование в Москве, соответствующее Тверскому району.
 Тверское сельское поселение — сельское поселение в составе Апшеронского район Краснодарского края.
 Тверское (позже Октябрьабад) — прежнее название села Ширинбейли Саатлинского района Азербайджана.

См. также 
 Тверской
 Тверская